Le tournoi de Double hommes des Championnats du monde de badminton 2013 s'est tenu du 5 au  à Canton en Chine.

Les indonésiens Mohammad Ahsan et Hendra Setiawan battent en finale les danois Mathias Boe et Carsten Mogensen sur le score de 21-13 / 23-21.

Têtes de série
Voici le tirage des têtes de série. Le résultat de chaque paire se trouve entre parenthèses.

Tableau

Haut de tableau

Bas de tableau

Tableau final

Lien externe
tournamentsoftware.com

Double hommes